Una pompa root è una pompa meccanica per la creazione e il mantenimento del vuoto primario.

Una pompa root è costituita da due rotori a forma di otto rotanti in verso opposto. I rotori non si toccano tra loro ne toccano le pareti della camera, il gioco tra le pareti e i rotori di alcuni decimi di millimetro o meno, i movimenti avvengono senza attriti e senza la necessità di lubrificazione.

La pompa root è una pompa a secco e garantisce un vuoto primario pulito dai vapori di idrocarburi. La pressione ultima raggiungibile è 0,001 Pa, si possono anche raggiungere pressioni inferiori utilizzando pompe root a più stadi.

Voci correlate 
 Pompa a palette
 Pompa scroll
 Pompa turbomolecolare

Pompe